Saarlouis (plaats), plaats in Duitsland
 Saarlouis (fabriek), fabriek van Ford in Saarlouis, Duitsland
 Landkreis Saarlouis, landskreis in Duitsland